San Francisco en oración se refiere a dicha escena iconográfica del santo italiano, plasmada en numerosas obras de arte:

 San Francisco en oración, lienzo al óleo de Caravaggio, conservado en la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma.

 San Francisco en oración, lienzo al óleo de Caravaggio, conservado en la Museo Cívico de Cremona.